Municipio de Colony puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Colony (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Colony (condado de Delaware, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Colony (condado de Knox, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Knox.